Умджинди (Umjindi) — бывший местный муниципалитет в районе Эхланзени провинции Мпумаланга (ЮАР). Муниципалитет упразднён 3 августа 2016 года и присоединён к местному муниципалитету Мбомбела. 

Близ города  находится кратер диаметром 500 км, образовавшийся 3,26 млрд лет назад, после падения на Землю астероида диаметром 37—50 км.

Примечания 

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга